Светлана Рубеновна Григорян (; 30 сентября 1930, Ереван — 12 мая 2014, там же) — советская и армянская театральная актриса, народная артистка Армянской ССР (1987).

Биография 
Родилась 30 сентября 1930 года в Ереване. Впервые вышла на сцену, будучи студенткой театрального училища, когда ей было 13 лет. Закончила Ереванский театральный институт. В 1949 году была приглашена режиссёром Варданом Аджемяном в труппу Ереванского театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна, где проработала всю жизнь. В течение 55 лет играла в тандеме с известным армянским актёром Карпом Хачванкяном. За 60 лет работы в театре сыграла более 150 ролей.

В 1958 году была одним из основателей армянского телевидения.

Умерла 12 мая 2014 года после продолжительной болезни, похоронена в городском пантеоне Еревана.

Награды и премии 
 Народная артистка Армянской ССР (1987).
 Почётный гражданин Еревана (2004).
 Медаль Мовсеса Хоренаци.
 Орден «Св. Саак — Св. Месроп» Первопрестольного Св. Эчмиадзина.
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени (2011).
 Золотая медаль Министерства диаспоры Республики Армении (2011).

Работы в театре 

 «Есть город на Волге» — Сима
 «Баядера» — Мариэтта
 «Венецианские близнецы» — Коломбина
 «Учитель танцев» — Ликсена
 «Старая болезнь» — Нунуфар
 «Восточный дантист» — Марта
 «Роз Мари» — Жанна
 «Ошибка Софик» — Ната
 «Поцелуй Чаниты» — Розалия
 «Такси-такси» — Роза
 «Госпожа Мисиструи» — Жиква
 «Моя теща» — Сатеник
 «Хозяева нашего дома»
 «Аршин мал алан» — Телли

Фильмография 
  — Огонь (Арменфильм) — Сиран
  — Капитан Аракел (Арменфильм) — эпизод
  — Трое из нас (Арменфильм; новелла «Действие»)

Примечания

Ссылки 
 КиноПоиск. Светлана Григорян 
 Министр юстиции Армении отметил бесподобную игру и неудержимую энергию актрисы Светланы Григорян // ЕРЕВАН, 12 мая – Новости-Армения. 

Выпускники Ереванского художественно-театрального института
Похороненные на Тохмахском кладбище
Почётные граждане Еревана